Марайка — топоним в России:

 Марайка — деревня в Ржевском районе Тверской области. 
 Марайка — река в Алтайском крае, приток Оби.

См. также 
 Марай
 Замарайка